maj – piąty miesiąc roku
 Maj – imię żeńskie
 Maj – nazwisko
 Maj – element tradycyjnego obrzędu, ozdobione wysokie drzewo
 Maj – singel zespołu Myslovitz

Pseudonimy 
 Aleksander Arkuszyński ps. Maj (1918–2016) – generał brygady Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Nazwisko 
 Adam Maj (ur. 1955) – polski fizyk jądrowy, profesor nauk fizycznych
 Andrzej Maj (ujednoznacznienie)
 Bronisław Maj (ur. 1953) – polski poeta, eseista, tłumacz
 Czesław Maj (1923–2011) – pisarz i poeta, wielokrotny laureat w ogólnopolskim konkursie literackim im. Jana Pocka
 Edward Maj (1893–1967) – polski kompozytor
 Ewa Maj (ur. 1957) – polska politolog i historyk
 Fabio Maj (ur. 1970) – włoski biegacz narciarski, dwukrotny srebrny medalista olimpijski i dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata
 Jacek Maj (ur. 1978) – polski historyk sztuki, publicysta, założyciel i dyrektor Collegium Artium
 Jan Maj (1936– 2012) – polski działacz sportowy, prezes PZPN.
 Jerzy Michał Maj (1922–2003) – polski farmakolog, profesor farmacji
 Joachim Maj (ur. 1932) – polski żużlowiec.
 Józef Roman Maj (ur. 1942) – polski ksiądz katolicki (prałat) i działacz społeczny
 Julian Maj (ujednoznacznienie)
 Maria Maj (ur. 1948) – polska aktorka filmowa
 Maria Maj-Roksz (ur. 1980) – polska biegaczka długodystansowa.
 Marta Maj-Rudnicka (ur. 1983) – polska brydżystka
 Mirosław Maj (ur. 1969) – polski ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego
 Paulina Maj-Erwardt (ur. 1987) – siatkarka
 Stanisław Maj (ur. 1932) – polski lekarz internista, hematolog, profesor nauk medycznych
 Stefan Maj (1931-2015) – polski artysta rzeźbiarz
 Tadeusz Maj (ujednoznacznienie)
 Witold Maj (1940–1989) – poeta
 Władimir Zenonowicz Maj-Majewskij (1867–1920) – rosyjski generał
 Waldemar Maj (ur. 1958) – polski fizyk, menedżer, działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Waldemar Maj (ur. 1975) – polski duchowny, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w RP
 Zbigniew Maj (ur. 1971) – Komendant Główny Policji (2015–2016)
 Zdzisław Maj (1931–2005) – polski architekt i urbanista.

Zobacz też 

  w tytułach artykułów